I Wanna Hold Your Hand с англ. — Я хочу держать тебя за руку.

 I Want to Hold Your Hand — песня «The Beatles», выпущенная в 1963 году фирмой «Parlophone Records».
 Я хочу держать тебя за руку — первый полнометражный художественный фильм режиссёра Роберта Земекиса, названный в честь песни The Beatles.